Бухбиндер — еврейская фамилия (на идише — переплётчик). Известные носители:
  (псевдоним Густав Клингер; 1849, 1852 или 1854 — 1922) — австро-венгерский журналист и писатель.
 Бухбиндер, Игорь Романович (1950—1983) — русский поэт, диссидент.
 
 Бухбиндер, Михаил Александрович (1911—1950) — советский оперный дирижёр.
 Бухбиндер, Наум (Нухим) Абрамович (1895 — после 1940) — советский историк, редактор периодики на идише.
 Бухбиндер, Рудольф (род. 1946) — австрийский пианист.
 Бухбиндер, Симеон (1853—1908) — польский художник.
  (1839—1909) — польский художник, брат Симеона Бухбиндера.